Макс Мата (; 10 июля 2000, Окленд, Новая Зеландия) — новозеландский футболист, нападающий американского клуба USL Championship «Реал Монаркс» и сборной Новой Зеландии.

Биография 
Родился в 2000 году в Окленде. По происхождению является наполовину Маори и наполовину Маори Островов Кука. Его старший брат Бенджамин (р. 1998) также стал футболистом, выигрывал Кубок наций ОФК до 17 лет.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы «Веллингтон Феникс». На профессиональном уровне начинал играть за фарм-клуб «Веллингтон Феникс» в чемпионате Новой Зеландии, в котором дебютировал 22 ноября 2015 года в возрасте 15 лет, появившись на поле в стартовом составе на матч против «Окленд Сити». 3 декабря того же года Мата забил гол на 40-й минуте в победном матче против «Уаитакере Юнайтед» (2:1), став таким образом самым молодым автором гола в чемпионате Новой Зеландии (15 лет, 4 месяца и 23 дня), а уже в следующем туре, 13 декабря, стал самым молодым автором дубля. По ходу сезона 2016/17 перешёл в другой местный клуб «Истерн Сабербз», где провёл ещё около полутора лет. 

В начале 2019 года 18-летний игрок подписал контракт с швейцарским клубом «Грассхоппер», однако первые полгода выступал за фарм-клуб в четвёртом дивизионе Швейцарии. В июле футболист был взят в аренду эстонским клубом «Нымме Калью». В чемпионате Эстонии Мата провёл 14 матчей, в которых забил 9 голов и занял с командой третье место в чемпионате. Также в составе «Нымме Калью» был участником отборочных стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

Карьера в сборной 
Активно выступает за сборные Новой Зеландии различных возрастов с 2017 года. В 2017 году был участником и капитаном сборной до 17 лет на юношеском Кубке наций ОФК 2017, на котором сыграл во всех пяти матчах и забил 4 гола, в том числе 2 в финальном матче против Новой Каледонии (7:0). После победы в континентальном первенстве, вместе со сборной принимал участие в чемпионате мира до 17 лет, где сыграл в двух матчах и забил гол в матче 1-го тура против Турции, но Новая Зеландия не смогла преодолеть групповой этап. 

В 2018 году в составе молодёжной сборной выступал на Кубке наций ОФК (до 19 лет), по итогам которого Новая Зеландия одержала очередную победу, а сам футболист стал лучшим бомбардиром турнира, забив 5 голов. Летом 2019 года Мата был включён в заявку на Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд. Первые две игры он пропустил из-за дисквалификации, но сыграл в заключительном матче группового этапа против сборной Уругвая и в матче 1/8 финала против Колумбии, в котором Новая Зеландии уступила в серии пенальти.

В ноябре 2019 года Макс Мата впервые был вызван в основную сборную Новой Зеландии на товарищеские встречи против сборных Ирландии и Литвы. Дебютировал за национальную сборную 17 ноября в матче против Литвы, появившись на замену на 62-й минуте вместо Эллиота Колльера.

Достижения

Командные 
 сборная Новой Зеландии U-17
 Победитель Кубка наций ОФК (до 17 лет): 2017
 сборная Новой Зеландии U-19
 Победитель Кубка наций ОФК (до 19 лет): 2018

Личные 
 Лучший бомбардир Кубка наций ОФК (до 19 лет): 2018 (5 голов)

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Новой Зеландии
Игроки сборной Новой Зеландии по футболу
Игроки олимпийской сборной Новой Зеландии по футболу
Игроки ФК «Истерн Сабербз»
Игроки ФК «Нымме Калью»
Игроки ФК «Реал Монаркс»